Székely Károly (1913–1996) romániai magyar orvos
 Székely Károly (?) a Beatrice gitárosa